Název Dubany má více sídel:

 Dubany (okres Pardubice) – obec v okrese Pardubice
 Dubany (Libochovice) – část města Libochovice v okrese Litoměřice
 Dubany (Vrbátky) – část obce Vrbátky v okrese Prostějov

Externí odkazy